Bitka kod Drača (48. pr. Kr.), bitka 10. srpnja 48. pr. Kr. između Pompeja i Cezara, koja je prethodila presudnoj bitki kod Farsala
 Bitka kod Drača (1081.), sukob 1081. godine, između Bizanta i Normana iz sjeverne Italije
 Bitka kod Drača (1018.), sukob 1018. godine, između Bizanta i Bugara